Il singolare del torneo di tennis Open Castilla y León 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Olivier Mutis che ha battuto in finale Fernando Verdasco 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Jan Vacek (quarti di finale)
 Feliciano López (secondo turno)
 Francisco Clavet (secondo turno)
 Andreas Vinciguerra (primo turno)

 Joan Balcells (primo turno)
 Cédric Pioline (secondo turno)
 Ota Fukárek (primo turno)
 Karol Beck (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Castilla y León 2002